Ecurie Belge — бельгийская команда Формулы-1, созданная пилотом Джонни Клэзом для своего дебюта в автомобильных гонках. В январе 1955 года, в связи с ухудшением состояния здоровья Джонни Клэз объединил свою команду с командой Écurie Francorchamps. Новая команда получила название Écurie Nationale Belge.

Результаты в гонках Формулы-1 

Команды Формулы-1
Автогоночные команды Бельгии